Dans la mythologie grecque, Gration est un Géant, fils d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre). Lors de la Gigantomachie, il est abattu par les flèches d'Artémis.

Source 

  (I, 6, 2).

Géant grec
Progéniture de Gaïa